Фогл - прізвище. Відомі люди з прізвищем включають:

 Джеймс Фогл (1937 року народження), американський автор
 Брюс Фогл (народився 1944 р.), Ветеринар і автор
 Ларрі Фогл (1953 року народження), відставний американський баскетболіст
 Джуліус Фогл (1971 року народження), американський боксер
 Бен Фогл (1973 р.н.), провідний і письменник англійської телевізійної програми
 Джаред Фогл (1977 року народження), клієнт з дитячої проституції та власник дитячої порнографії